Landricourt (Aisne)
Landricourt (Marne)